Sadar steht für:

 Estadio El Sadar, ein Fußballstadion in der spanischen Stadt Pamplona

Sadar ist der Familienname folgender Personen:
 Cilka Sadar (* 1991), slowenische Snowboarderin